Клычево — название населённых пунктов:

Россия 
 Клычево — деревня в Чебоксарском районе Чувашии.
 Клычево — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.